Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2022 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ.
Турнир в группе А прошёл с 11 по 17 апреля в городе Пьештяни (Словакия), а турнир в группе В в городе Азиаго (Италия) с 25 апреля по 1 мая.

В 2020 и 2021 году турниры были отменены Международной федерацией хоккея (IIHF) из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Регламент 
 По итогам турнира в группе А: команды, занявшие первое и второе место, получит право играть в Топ-дивизионе чемпионата мира 2023, а команда, занявшая последнее место, перейдёт в группу B.
 По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, получит право играть в группе А, а команда, занявшая последнее место, перейдёт в группу А второго дивизиона чемпионата мира 2023 года.

Итоги 
Группа A
   Сборная Словакии вышла в ТОП-дивизион
   Сборная Норвегии вышла в ТОП-дивизион
   Сборная Японии вылетела в группу В первого дивизиона

Группа B
   Сборная Венгрии вышла в группу А первого дивизиона
   Сборная Польши вылетела в группу В первого дивизиона

Участвующие команды 
В чемпионате примут участие 12 национальных команд — десять из Европы и две из Азии. Сборная Польши пришла из второго дивизиона, сборная Словакии пришла из ТОП-дивизиона, остальные — с чемпионата первого дивизиона 2019 года.

Группа А

Судьи 
В группе A первого дивизиона приняли участие 4 главных и 7 линейных судей

Главные судьи
  Михаль Баца (Baca Michal)
  Томас Гронски  (HRONSKY Tomas)
  Андреас Хубер (HUBER Andreas)
  Грегор Резек (Režek Gregor)

Линейные судьи
  Ото Дурмис (DURMIS Oto)
  Райан Фралей (FRALEY Ryan)
  Даниел Конц (KONC Daniel)
  Давиде Мантовани (MANTOVANI Davide)
  Грегор Миклич (Miklič Gregor)
  Норберт Мужик (MUZSIK Norbert)
  Симон Риккен (RIECKEN Simon)

Турнирная таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Группа B

Судьи 
В группе A первого дивизиона приняли участие 4 главных и 5 линейных судей

Главные судьи
  Андреа Бенвеню
  Николя Крегут (CREGUT Nicolas)
  Кемаль Кая
  Владимир Снасел

Линейные судьи
  Никола Бассо
  Сирил Дебюше его заменил  Юсси Томанн
  Максимилиан Гатол
  Даниел Ригони
  Доминик Шлегель

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Видео

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккей
Хоккей
Ю1
П
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Словении
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Италии
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей